

Architettura 
 Palazzo Justus Lipsius – palazzo di Bruxelles, sede principale del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea

Persone 
 Constantin Lipsius – architetto tedesco
 Fred Lipsius – musicista statunitense
 Justus Lipsius – filosofo, umanista e filologo fiammingo